Amerikai Egyesült Államok
 Central Point (Oregon)
 Central Point (Virginia)